

Littérature 

 Rythmique, science des rythmes, en poésie.

Musique 

 Rythmique grégorienne, discipline de l'adéquation du verbe et de la musique, en plain-chant et en chant grégorien.
 Section rythmique, un ou plusieurs instruments de musique chargés de marquer le rythme.
 Rythmique Jaques-Dalcroze, méthode d'enseignement musical élaborée par Émile Jaques-Dalcroze.

Sport 

 Gymnastique rythmique, discipline sportive à composante artistique.

Voir aussi